«Memories» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Memories (1914), película de Edward LeSaint.
 Memories (1995), película de animación japonesa de Kōji Morimoto, Tensai Okamura y Katsuhiro Ōtomo.

Música

Álbumes 
 Memories (1969), álbum de The Vogues.
 Memories (1970), álbum de John Mayall.
 Memories (1975), álbum de Doc Watson.
 Memories (1980), álbum de Barbra Streisand.
 Memories (1993), álbum de Helmut Lotti.
 Memories (2005), álbum de Within Temptation.

Canciones 
 Memories (1915), canción de Egbert Van Alstyne y Gus Kahn.
 Memories (1965), canción de Hugh Hopper.
 Memories (1968), canción de Elvis Presley.
 Memories (1980), canción de Barbra Streisand.
 Memories (1986), canción de Harold Faltermeyer.
 Memories (2005), canción de Within Temptation.
 Memories (2009), canción de David Guetta y Kid Cudi.
 Memories (2010), canción de Weezer.
 Memories (2017), tema de Franci98my.